Финал Кубка Бельгии по футболу 2001/2002 состоялся 9 мая 2002 года. «Брюгге» переиграл «Мускрон» со счётом 3:1 и стал обладателем Кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2002
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»

События 9 мая
Май 2002 года
Спорт в Бельгии в 2002 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
ФК «Мускрон»